Braco (Escocia)

Origen alemán
Braco alemán o pointer alemán con dos variedades:
Braco alemán de pelo corto o kurzhaar
 Braco alemán de pelo duro o drahthaar.
Braco de Weimar

Origen austriaco
Braco tirolés

Origen francés
Braco de Ariège
Braco de Auvernia
Braco de Borbón
Braco de Puy, hoy extinta
Braco de Saint Germain
Braco francés o de Pirineos

Origen húngaro
Braco húngaro o vizsla

Origen italiano
Braco italiano

Origen americano
 Braco americano

Bracos